Уше́нин — русская фамилия. Известные носители:

 Ушенин, Андрей Валерьевич (род. 1983) — российский футболист.
 Ушенин, Владислав Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Ушенин, Владимир Васильевич (1946—2023) — композитор, баянист, педагог.
 

 Ушенина, Анна Юрьевна (род. 1985) — украинская шахматистка.